Амбреттовое масло — эфирное масло, содержится в семенах кустарника , культивируемого в Европе, странах Азии и Центральной Америки.

Свойства 
Амбреттовое масло — воскообразная масса, которая после удаления жирных кислот представляет собой светло-жёлтую жидкость с мускусным запахом.

Растворимо в этаноле (1:2÷8 в 80%-м); нерастворимо в воде.

Химический состав 
В состав масла входят терпеновые углеводороды, жирные кислоты и их эфиры, фарнезол и его ацетат, амбреттолид, цис-5-тетрадецен-14-олид и другие компоненты.

Получение 
Получают из измельчённых семян путём перегонки с паром, выход масла 0,2 — 0,4%.

Основные производители — Франция, Индонезия и Колумбия.

Применение 
Применяют как компонент парфюмерных композиций.

Примечания

Литература

Ссылки 

Эфирные масла